Ба́мпер:

 Бампер — энергопоглощающее устройство автомобиля в виде бруса, расположенного спереди.
 «Бампер» — проект в сфере социального предпринимательства, книжный магазин и книжный клуб на колёсах.

См. также 
 Бамперс
 Буфер